Amaliegade har flere betydninger:

 Amaliegade – i København
 Amaliegade (Aarhus) – i Aarhus
 Amaliegade (Silkeborg) – i Silkeborg